Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Halland 
Svarttjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (3 ha)

Västergötland 
Svarttjärnen (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Svarttjärnen (Göteborg, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun, 
Svarttjärnen (Askims socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun, 
Svarttjärnen (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Svarttjärnen (Lerums socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,

Östergötland 
Svarttjärnen (Hällestads socken, Östergötland, 651249-148357), sjö i Finspångs kommun, 
Svarttjärnen (Hällestads socken, Östergötland, 651555-149313), sjö i Finspångs kommun,

Bohuslän 
Svarttjärnen (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (2 ha)
Svarttjärnen (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun, 
Svarttjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (2 ha)
Svarttjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Svarttjärnen (Tanums socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (0,6 ha)

Dalsland 
Svarttjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (13,6 ha)
Västra Svarttjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (8,1 ha)
Östra Svarttjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Svarttjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (24,5 ha)
Svarttjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Svarttjärnen (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Svarttjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Svarttjärnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,

Närke 
Svarttjärnen (Nysunds socken, Närke), sjö i Degerfors kommun, 
Svarttjärnen (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (11,3 ha)
Västra Svarttjärnen, Närke är en sjö i Örebro kommun,  (1,9 ha)

Västmanland 
Svarttjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (4,11 ha)
Svarttjärnen (Djupnäs, Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (1 ha)
Svarttjärnen (Ombänning, Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (1 ha)
Svarttjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (22,7 ha)
Svarttjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Svarttjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664632-143592), sjö i Hällefors kommun,  (1,4 ha)
Svarttjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665543-143118), sjö i Hällefors kommun,  (2,2 ha)
Svarttjärnen (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (10,4 ha)
Svarttjärnen (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (6,38 ha)
Svarttjärnen (Linde socken, Västmanland, 660625-146809), sjö i Lindesbergs kommun, 
Svarttjärnen (Linde socken, Västmanland, 662076-145511), sjö i Lindesbergs kommun, 
Svarttjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 663513-146683), sjö i Lindesbergs kommun, 
Svarttjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 664390-147236), sjö i Lindesbergs kommun, 
Svarttjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun och Ludvika kommun,  (12,9 ha)
Svarttjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, väster om Ställdalen), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Svarttjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Svarttjärnen (Nora socken, Västmanland, 660402-144880), sjö i Nora kommun, 
Svarttjärnen (Nora socken, Västmanland, 660405-146068), sjö i Nora kommun, 
Svarttjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Svarttjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Svarttjärnarna, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,

Uppland 
Svarttjärnen, Uppland, sjö i Österåkers kommun,

Värmland 
Svarttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Svarttjärnen (Glava socken, Värmland, 659050-131571), sjö i Arvika kommun,  (1,9 ha)
Svarttjärnen (Glava socken, Värmland, 660746-131189), sjö i Arvika kommun, 
Svarttjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Svarttjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, vid Stor-Treen), sjö i Arvika kommun, 
Östra Svarttjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,8 ha)
Svarttjärnen (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Svarttjärnet (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (22,4 ha)
Svarttjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,9 ha)
Svarttjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662571-128455), sjö i Eda kommun,  (0,4 ha)
Svarttjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662982-128341), sjö i Eda kommun, 
Västra Svarttjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (2,3 ha)
Östra Svarttjärnet, sjö i Eda kommun, Värmland, 
Svarttjärnen (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Svarttjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Svarttjärnen (Brattfors socken, Värmland, 662029-139428), sjö i Filipstads kommun, 
Svarttjärnen (Brattfors socken, Värmland, 662384-139234), sjö i Filipstads kommun,  (27,6 ha)
Svarttjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663042-140460), sjö i Filipstads kommun,  (14,9 ha)
Svarttjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663862-139303), sjö i Filipstads kommun, 
Svarttjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 664746-141256), sjö i Filipstads kommun, 
Svarttjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665915-141651), sjö i Filipstads kommun, 
Svarttjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (9,36 ha)
Svarttjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665103-140088), sjö i Filipstads kommun, 
Svarttjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665235-140632), sjö i Filipstads kommun, 
Svarttjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665421-140407), sjö i Filipstads kommun,  (1,7 ha)
Svarttjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (11,4 ha)
Svarttjärnen (Älvsbacka socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun och Karlstads kommun,  (9,93 ha)
Svarttjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun, 
Svarttjärnen (Borgviks socken, Värmland), sjö i Grums kommun, 
Svarttjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 666276-136554), sjö i Hagfors kommun,  (2,2 ha)
Svarttjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 668210-135684), sjö i Hagfors kommun, 
Svarttjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 668277-136514), sjö i Hagfors kommun, 
Svarttjärnen (Ekshärads socken, Värmland, 668926-137388), sjö i Hagfors kommun, 
Svarttjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Lilla Svarttjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (0,8 ha)
Stora Svarttjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun, Värmland,  (2,9 ha)
Svarttjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun, 
Svarttjärnen (Karlskoga socken, Värmland, vid Mell-Ämten), sjö i Karlskoga kommun,  (2,6 ha)
Svarttjärnen (Ransäters socken, Värmland), sjö i Munkfors kommun, 
Svarttjärnen (Bjurtjärns socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 
Svarttjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (5,06 ha)
Väster-Svarttjärnet, sjö i Sunne kommun, Värmland,  (9,33 ha)
Öster-Svarttjärnet, sjö i Sunne kommun, Värmland,  (32,4 ha)
Svarttjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (10,5 ha)
Svarttjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Svarttjärnen (Sunne socken, Värmland, 663123-135930), sjö i Sunne kommun, 
Svarttjärnen (Sunne socken, Värmland, 665814-134122), sjö i Sunne kommun, 
Svarttjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland, 662927-134219), sjö i Sunne kommun, 
Svarttjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland, 663025-134026), sjö i Sunne kommun, 
Svarttjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (0,7 ha)
Svarttjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Svarttjärnen (Dalby socken, Värmland, 674001-134395), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Dalby socken, Värmland, 674721-134726), sjö i Torsby kommun, 
Västra Svarttjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Östra Svarttjärnarna, sjö i Torsby kommun, Värmland, 
Svarttjärnen (Fryksände socken, Värmland, 667141-133118), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Fryksände socken, Värmland, 668181-135345), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 668965-136043), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 671342-136163), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,74 ha)
Svarttjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672030-133290), sjö i Torsby kommun,  (9,5 ha)
Svarttjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672349-132661), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (8,54 ha)
Svarttjärnen (Östmarks socken, Värmland, 669266-132360), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Östmarks socken, Värmland, 670344-132835), sjö i Torsby kommun, 
Svarttjärnen (Blomskogs socken, Värmland, 657934-128257), sjö i Årjängs kommun,  (56,1 ha)
Svarttjärnen (Blomskogs socken, Värmland, 659011-128182), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnen (Holmedals socken, Värmland, 660931-128038), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnen (Holmedals socken, Värmland, 661138-128451), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnen (Karlanda socken, Värmland, 661068-129428), sjö i Årjängs kommun,  (0,45 ha)
Svarttjärnen (Karlanda socken, Värmland, 661421-128897), sjö i Årjängs kommun,  (0,7 ha)
Svarttjärnen (Silbodals socken, Värmland, 658421-129435), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnen (Silbodals socken, Värmland, 660347-130140), sjö i Årjängs kommun,  (0,9 ha)
Svarttjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,6 ha)
Svarttjärnen (Silleruds socken, Värmland, vid Egenäs), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnet (Silleruds socken, Värmland, 658992-130235), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnet (Silleruds socken, Värmland, 659023-130883), sjö i Årjängs kommun,  (4,9 ha)
Svarttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 660564-127829), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 660746-127890), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 661112-127096), sjö i Årjängs kommun, 
Svarttjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Nedre Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Svarttjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Övre Svarttjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun och Ludvika kommun,  (6,31 ha)
Svarttjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Svarttjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Svarttjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673718-151528), sjö i Falu kommun,  (2,4 ha)
Svarttjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673930-149450), sjö i Falu kommun, 
Svarttjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 674129-152998), sjö i Falu kommun, 
Svarttjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 672743-151803), sjö i Falu kommun,  (8,1 ha)
Svarttjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 672754-151114), sjö i Falu kommun,  (4,74 ha)
Stora Svarttjärnen, Filipstads kommun, sjö i Filipstads kommun,  (12,9 ha)
Svarttjärnen (Floda socken, Dalarna, 669573-143535), sjö i Gagnefs kommun, 
Svarttjärnen (Floda socken, Dalarna, 670868-143380), sjö i Gagnefs kommun, 
Svarttjärnen (Floda socken, Dalarna, 671115-143688), sjö i Gagnefs kommun, 
Svarttjärnen (Floda socken, Dalarna, 671376-143515), sjö i Gagnefs kommun, 
Svarttjärnen (Gagnefs socken, Dalarna, 670308-145471), sjö i Gagnefs kommun, 
Svarttjärnen (Gagnefs socken, Dalarna, 670471-146029), sjö i Gagnefs kommun, 
Svarttjärnen (Gagnefs socken, Dalarna, 671857-146828), sjö i Gagnefs kommun, 
Svarttjärnen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (6,3 ha)
Svarttjärnarna (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Svarttjärnen (Backa), sjö i Backa, Hedemora kommun, Dalarna, 
Svarttjärnen (Hedemora motorstadion), sjö i Hedemora kommun, Dalarna, 
Svarttjärnen (Norns bruk), sjö i Hedemora kommun, Dalarna, 
Svarttjärnen (Husby socken, Dalarna, 669577-153191), sjö i Hedemora kommun,  (3,69 ha)
Svarttjärnen (Husby socken, Dalarna, 671821-151787), sjö i Hedemora kommun,  (6,78 ha)
Svarttjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Svarttjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun och Mora kommun,  (10,4 ha)
Svarttjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Svarttjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lilla Svarttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (1,9 ha)
Stora Svarttjärnen, Ludvika kommun, sjö i Ludvika kommun, Dalarna,  (2,69 ha)
Svarttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666210-143685), sjö i Ludvika kommun, 
Svarttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666604-141153), sjö i Ludvika kommun, 
Svarttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667911-142142), sjö i Ludvika kommun, 
Svarttjärnen (Lima socken, Dalarna, 674237-136050), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Svarttjärnen (Lima socken, Dalarna, 675590-136212), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Svarttjärnarna (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Svarttjärnen (Malungs socken, Dalarna, 669564-138513), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,5 ha)
Svarttjärnen (Malungs socken, Dalarna, 673550-139357), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Svarttjärnen (Malungs socken, Dalarna, vid Romamäck), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Svarttjärnarna (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Svarttjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (14,2 ha)
Södra Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Svarttjärnen (Orsa socken, Dalarna, 678647-143811), sjö i Orsa kommun, 
Svarttjärnen (Orsa socken, Dalarna, 680065-144622), sjö i Orsa kommun,  (6,71 ha)
Svarttjärnen (Orsa socken, Dalarna, 682922-143829), sjö i Orsa kommun,  (9,27 ha)
Svarttjärnen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Svarttjärnen (Ore socken, Dalarna, 677835-147749), sjö i Rättviks kommun,  (6,82 ha)
Svarttjärnen (Ore socken, Dalarna, 678846-148154), sjö i Rättviks kommun, 
Svarttjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Svarttjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (8,72 ha)
Norra Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Svarttjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (5,74 ha)
Svarttjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 664954-148668), sjö i Smedjebackens kommun, 
Svarttjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665681-148482), sjö i Smedjebackens kommun, 
Svarttjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665826-149275), sjö i Smedjebackens kommun, 
Svarttjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 667056-149687), sjö i Smedjebackens kommun, 
Svarttjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 667155-149423), sjö i Smedjebackens kommun, 
Svarttjärnen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Svarttjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Svarttjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (8,36 ha)
Lilla Svarttjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Svarttjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 669860-140550), sjö i Vansbro kommun,  (7,28 ha)
Svarttjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 670817-140695), sjö i Vansbro kommun, 
Svarttjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 671652-139805), sjö i Vansbro kommun,  (15 ha)
Svarttjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnen (Särna socken, Dalarna, 684349-137150), sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnen (Särna socken, Dalarna, 685037-134025), sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnen (Särna socken, Dalarna, 685191-133403), sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnen (Särna socken, Dalarna, 686056-135150), sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679555-137857), sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680052-140466), sjö i Älvdalens kommun, 
Svarttjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 683120-139024), sjö i Älvdalens kommun,  (19,9 ha)

Gästrikland 
Svarttjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland, 675335-156257), sjö i Gävle kommun, 
Svarttjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland, 676726-156661), sjö i Gävle kommun,  (8,27 ha)
Svarttjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland, 676962-157774), sjö i Gävle kommun, 
Svarttjärnen (Valbo socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (14,6 ha)
Svarttjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674040-155525), sjö i Ockelbo kommun, 
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674278-155750), sjö i Ockelbo kommun, 
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674694-154318), sjö i Ockelbo kommun, 
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674729-155955), sjö i Ockelbo kommun,  (10,6 ha)
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675265-152361), sjö i Ockelbo kommun,  (4,1 ha)
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675333-153723), sjö i Ockelbo kommun, 
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675899-152350), sjö i Ockelbo kommun, 
Svarttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676603-152529), sjö i Ockelbo kommun, 
Svarttjärnen (Järbo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,

Hälsingland 
Svarttjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (5,36 ha)
Svarttjärnen (Arbrå socken, Hälsingland, vid Degelberget), sjö i Bollnäs kommun, 
Svarttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 676993-151552), sjö i Bollnäs kommun, 
Svarttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 677568-151853), sjö i Bollnäs kommun, 
Svarttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 678696-151993), sjö i Bollnäs kommun, 
Svarttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 682321-154639), sjö i Bollnäs kommun,  (2,3 ha)
Svarttjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (5,85 ha)
Svarttjärnen (Hanebo socken, Hälsingland, 677114-152776), sjö i Bollnäs kommun, 
Svarttjärnen (Hanebo socken, Hälsingland, 678383-154511), sjö i Bollnäs kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Svarttjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (9,7 ha)
Svarttjärnen (Segersta socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Svarttjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,08 ha)
Svarttjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 681614-156186), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svarttjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 681876-157220), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,94 ha)
Svarttjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 682393-156406), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svarttjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 683009-155434), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svarttjärnen (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svarttjärnen (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svarttjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (3,11 ha)
Svarttjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 688479-145773), sjö i Härjedalens kommun,  (4,24 ha)
Svarttjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 688648-147534), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689290-145716), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689777-145225), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690000-145426), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 685854-144540), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 687464-145748), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 683546-148206), sjö i Ljusdals kommun,  (12,5 ha)
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 684629-150020), sjö i Ljusdals kommun,  (8,09 ha)
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 684897-148483), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 685885-149400), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 685932-147615), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 686634-146541), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 686766-148438), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 688534-147553), sjö i Ljusdals kommun,  (6,69 ha)
Svarttjärnen (Järvsö socken, Hälsingland, 684188-150794), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Järvsö socken, Hälsingland, 684511-152317), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Järvsö socken, Hälsingland, 684895-152851), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 685168-151040), sjö i Ljusdals kommun,  (6,95 ha)
Svarttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687102-149730), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687554-149160), sjö i Ljusdals kommun,  (11,2 ha)
Svarttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688081-151814), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Los socken, Hälsingland, 682340-146123), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Los socken, Hälsingland, 683016-147072), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Los socken, Hälsingland, 683275-146852), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Los socken, Hälsingland, 684143-143296), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Los socken, Hälsingland, 685347-145293), sjö i Ljusdals kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (11,9 ha)
Svarttjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Svarttjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Svarttjärnen (Gnarps socken, Hälsingland, 688356-158534), sjö i Nordanstigs kommun, 
Svarttjärnen (Gnarps socken, Hälsingland, 688793-158201), sjö i Nordanstigs kommun, 
Svarttjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 676882-150666), sjö i Ovanåkers kommun, 
Svarttjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 677789-150394), sjö i Ovanåkers kommun, 
Svarttjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 678925-150129), sjö i Ovanåkers kommun, 
Stora Svarttjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (9,69 ha)
Svarttjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Svarttjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland, 680361-150108), sjö i Ovanåkers kommun, 
Svarttjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland, 681735-149807), sjö i Ovanåkers kommun, 
Svarttjärnen (Norrala socken, Hälsingland, 680308-157109), sjö i Söderhamns kommun, 
Svarttjärnen (Norrala socken, Hälsingland, 680740-156704), sjö i Söderhamns kommun, 
Svarttjärnen (Norrala socken, Hälsingland, 681445-156598), sjö i Söderhamns kommun, 
Svarttjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677021-155845), sjö i Söderhamns kommun, 
Svarttjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677305-154430), sjö i Söderhamns kommun, 
Svarttjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677912-155201), sjö i Söderhamns kommun, 
Lilla Svarttjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Svarttjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Svarttjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun, 
Svarttjärnen (Hede socken, Härjedalen, 691941-136016), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694368-136280), sjö i Härjedalens kommun,  (6,15 ha)
Svarttjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694745-135759), sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (8,73 ha)
Svarttjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 684155-142651), sjö i Härjedalens kommun,  (10 ha)
Svarttjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 687689-138145), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (5,4 ha)
Stor-Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (8,89 ha)
Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun
Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 686524-143409), sjö i Härjedalens kommun,  (7,42 ha)
Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687330-143471), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687578-140732), sjö i Härjedalens kommun,  (1,7 ha)
Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 689025-142196), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 689883-140930), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Svarttjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Norra Svarttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Södra Svarttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Svarttjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, 695746-144652), sjö i Bergs kommun,  (9,68 ha)
Stor-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, 696892-143615), sjö i Bergs kommun,  (5,18 ha)
Stor-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, vid Rogsta), sjö i Bergs kommun,  (14,4 ha)
Svarttjärnarna (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, 695667-144822), sjö i Bergs kommun,  (7,49 ha)
Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, 696776-144466), sjö i Bergs kommun, 
Svarttjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Svarttjärnen (Myssjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (7,27 ha)
Svarttjärnen (Ovikens socken, Jämtland, 699399-137979), sjö i Bergs kommun,  (18 ha)
Svarttjärnen (Ovikens socken, Jämtland, 699467-141239), sjö i Bergs kommun och Åre kommun,  (13,7 ha)
Svarttjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 696246-138244), sjö i Bergs kommun, 
Svarttjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 696325-140280), sjö i Bergs kommun,  (9,07 ha)
Svarttjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695565-145286), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 697693-145388), sjö i Bräcke kommun, 
Lång-Svarttjärnen, sjö i Bräcke kommun, Jämtland, 
Svarttjärnarna (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,41 ha)
Svarttjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 694578-147711), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 694889-149324), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695813-149052), sjö i Bräcke kommun,  (11,9 ha)
Svarttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696476-150971), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696526-150190), sjö i Bräcke kommun,  (5,51 ha)
Svarttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697035-150358), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697085-151977), sjö i Bräcke kommun,  (13,3 ha)
Svarttjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 698673-149884), sjö i Bräcke kommun,  (7,7 ha)
Svarttjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 698346-148596), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 698915-148987), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696099-147061), sjö i Bräcke kommun,  (4,59 ha)
Svarttjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696750-145847), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699406-146519), sjö i Bräcke kommun, 
Svarttjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699918-146890), sjö i Bräcke kommun,  (7,26 ha)
Väster-Svarttjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, Jämtland,  (5,1 ha)
Öster-Svarttjärnen, sjö i Bräcke kommun, Jämtland, 
Lill-Svarttjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärndolpen, sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Alsens socken, Jämtland, 703706-140899), sjö i Krokoms kommun,  (7,38 ha)
Svarttjärnen (Alsens socken, Jämtland, 704533-139025), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (6,38 ha)
Svarttjärnarna (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705720-144585), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707162-143859), sjö i Krokoms kommun,  (26,8 ha)
Svarttjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707341-142316), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707691-142427), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709071-143207), sjö i Krokoms kommun,  (7,5 ha)
Svarttjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709440-141304), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709720-140786), sjö i Krokoms kommun,  (13,7 ha)
Svarttjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710146-141634), sjö i Krokoms kommun,  (6,21 ha)
Svarttjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708061-145356), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708334-145756), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708605-145150), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708781-143751), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Mörsils socken, Jämtland, 701928-138886), sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (11,7 ha)
Svarttjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 703676-142743), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 704328-142407), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706209-141762), sjö i Krokoms kommun,  (4,24 ha)
Svarttjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706434-141175), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706458-139013), sjö i Krokoms kommun,  (13,9 ha)
Svarttjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 707081-138640), sjö i Krokoms kommun,  (6,85 ha)
Svarttjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 707775-139616), sjö i Krokoms kommun, 
Svarttjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland, 702815-149116), sjö i Ragunda kommun, 
Svarttjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland, 703027-148630), sjö i Ragunda kommun, 
Svarttjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland, 703221-149121), sjö i Ragunda kommun, 
Svarttjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Svarttjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 701005-152983), sjö i Ragunda kommun, 
Svarttjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 701054-150595), sjö i Ragunda kommun, 
Svarttjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (5,99 ha)
Svarttjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712189-148165), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713349-147275), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715871-147241), sjö i Strömsunds kommun,  (6,42 ha)
Svarttjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 718189-145570), sjö i Strömsunds kommun,  (7,69 ha)
Svarttjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 720065-144344), sjö i Strömsunds kommun,  (12,9 ha)
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 702964-148490), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 703377-147565), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 703835-147231), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704047-147341), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704301-149204), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704415-148091), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704533-150317), sjö i Strömsunds kommun,  (8,95 ha)
Svarttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706571-148670), sjö i Strömsunds kommun,  (7,62 ha)
Svarttjärnen (Ströms socken, Jämtland, 707145-149430), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709180-149517), sjö i Strömsunds kommun,  (5,43 ha)
Svarttjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709361-150431), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713256-145748), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715787-146938), sjö i Strömsunds kommun,  (3,8 ha)
Svarttjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704460-137880), sjö i Åre kommun,  (5,81 ha)
Svarttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704939-136918), sjö i Åre kommun,  (14,3 ha)
Svarttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705221-136734), sjö i Åre kommun,  (2,8 ha)
Svarttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705453-137942), sjö i Åre kommun,  (13,9 ha)
Svarttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707803-133298), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708836-136569), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,47 ha)
Svarttjärnen (Mörsils socken, Jämtland, 701776-139567), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Mörsils socken, Jämtland, 702898-138692), sjö i Åre kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 701669-138054), sjö i Åre kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 703482-138442), sjö i Åre kommun, 
Stor-Svarttjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 701144-137741), sjö i Åre kommun,  (8,02 ha)
Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 702091-138047), sjö i Åre kommun,  (4,46 ha)
Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 702290-138423), sjö i Åre kommun,  (10,7 ha)
Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 702348-135099), sjö i Åre kommun,  (15,8 ha)
Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 702958-137860), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnarna (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 702467-132812), sjö i Åre kommun,  (6,23 ha)
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 702554-133452), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 702989-135308), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 703011-134469), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 703408-133022), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 704954-134004), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 705248-134716), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Åre socken, Jämtland, 705430-135040), sjö i Åre kommun, 
Svarttjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnarna (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 702786-145487), sjö i Östersunds kommun,  (3,2 ha)
Svarttjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 702903-147575), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Lits socken, Jämtland, 700366-147351), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Lits socken, Jämtland, 700915-147095), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Lits socken, Jämtland, 700947-146451), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Lits socken, Jämtland, 701429-146470), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Lits socken, Jämtland, 702166-146426), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Lits socken, Jämtland, 702285-147669), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Lockne socken, Jämtland, 698007-145301), sjö i Östersunds kommun,  (5,05 ha)
Svarttjärnen (Lockne socken, Jämtland, 699136-145962), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Näs socken, Jämtland, 697700-144585), sjö i Östersunds kommun, 
Svarttjärnen (Näs socken, Jämtland, 699429-143945), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Svarttjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690411-154301), sjö i Sundsvalls kommun,  (4 ha)
Svarttjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690604-157146), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Holms socken, Medelpad, 694288-154363), sjö i Sundsvalls kommun,  (10,1 ha)
Svarttjärnen (Holms socken, Medelpad, 696190-153547), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Indals socken, Medelpad, 693748-157292), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Indals socken, Medelpad, 693833-156383), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,81 ha)
Svarttjärnen (Indals socken, Medelpad, 694222-155441), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Indals socken, Medelpad, 694445-156938), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Indals socken, Medelpad, 694638-156282), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Lidens socken, Medelpad, 695161-154696), sjö i Sundsvalls kommun,  (10,4 ha)
Svarttjärnen (Lidens socken, Medelpad, 695356-155885), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Lidens socken, Medelpad, 696062-155288), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697127-155538), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697156-156734), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697248-154780), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,81 ha)
Svarttjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svarttjärnen (Selångers socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (4,84 ha)
Väster-Svarttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, Medelpad, 
Svarttjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (4 ha)
Svarttjärnen (Hässjö socken, Medelpad, 693685-159611), sjö i Timrå kommun,  (1,1 ha)
Svarttjärnen (Hässjö socken, Medelpad, 693764-159290), sjö i Timrå kommun,  (2 ha)
Svarttjärnen (Hässjö socken, Medelpad, 694236-159240), sjö i Timrå kommun, 
Svarttjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 691910-149931), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 691996-148884), sjö i Ånge kommun,  (2,36 ha)
Svarttjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 693917-147995), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 694630-150645), sjö i Ånge kommun,  (3,7 ha)
Svarttjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 695303-150812), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 695339-150377), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691393-147953), sjö i Ånge kommun,  (6,55 ha)
Svarttjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692464-146158), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692660-146070), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Haverö socken, Medelpad, 693575-145087), sjö i Ånge kommun,  (2,9 ha)
Svarttjärnen (Haverö socken, Medelpad, 694063-146948), sjö i Ånge kommun,  (6,72 ha)
Svarttjärnen (Torps socken, Medelpad, 690546-152207), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Torps socken, Medelpad, 692150-153212), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Torps socken, Medelpad, 693735-152446), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Torps socken, Medelpad, 694219-153731), sjö i Ånge kommun, 
Svarttjärnen (Torps socken, Medelpad, 694943-151643), sjö i Ånge kommun,  (7,35 ha)
Svarttjärnen (Torps socken, Medelpad, 695042-152747), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Svarttjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708652-164525), sjö i Bjurholms kommun, 
Svarttjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709061-167247), sjö i Bjurholms kommun, 
Svarttjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709705-165533), sjö i Bjurholms kommun, 
Svarttjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (3,7 ha)
Stor-Svarttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (6,52 ha)
Svarttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (5,05 ha)
Svarttjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 694503-159944), sjö i Härnösands kommun, 
Svarttjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 694529-160161), sjö i Härnösands kommun, 
Svarttjärnen (Viksjö socken, Ångermanland, 696328-157782), sjö i Härnösands kommun, 
Svarttjärnen (Viksjö socken, Ångermanland, 696855-158725), sjö i Härnösands kommun, 
Svarttjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland, 698664-160912), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland, 699376-160783), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland, 697489-159042), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland, 697644-159761), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Nordingrå socken, Ångermanland, 697948-162589), sjö i Kramfors kommun,  (5,41 ha)
Svarttjärnen (Nordingrå socken, Ångermanland, 698859-163030), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (6,05 ha)
Svarttjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 698322-158365), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 698524-157651), sjö i Kramfors kommun, 
Svarttjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 704682-169475), sjö i Nordmalings kommun, 
Svarttjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 706913-167275), sjö i Nordmalings kommun,  (6,03 ha)
Svarttjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707042-167883), sjö i Nordmalings kommun, 
Svarttjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707255-166817), sjö i Nordmalings kommun, 
Svarttjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707344-168803), sjö i Nordmalings kommun, 
Svarttjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707575-166913), sjö i Nordmalings kommun, 
Sör-Svarttjärnen, sjö i Nordmalings kommun,  (0,4 ha)
Svarttjärnen (Boteå socken, Ångermanland, 700896-160540), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Boteå socken, Ångermanland, 701802-160014), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Edsele socken, Ångermanland, 702535-152625), sjö i Sollefteå kommun,  (3,5 ha)
Svarttjärnen (Edsele socken, Ångermanland, 703719-154131), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706228-154679), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708477-155375), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 709980-154500), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 703964-152855), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704186-152818), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704508-151923), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704548-152112), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704681-153973), sjö i Sollefteå kommun,  (2,8 ha)
Svarttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705140-152624), sjö i Sollefteå kommun,  (10,95 ha)
Svarttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705983-151194), sjö i Sollefteå kommun,  (9,65 ha)
Svarttjärnen (Resele socken, Ångermanland, 702630-155433), sjö i Sollefteå kommun,  (11,9 ha)
Svarttjärnen (Resele socken, Ångermanland, 702846-157930), sjö i Sollefteå kommun,  (2,27 ha)
Svarttjärnen (Resele socken, Ångermanland, 703871-156451), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Sånga socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 703810-154344), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 704549-154666), sjö i Sollefteå kommun, 
Svarttjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709100-150768), sjö i Strömsunds kommun,  (5,91 ha)
Svarttjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709726-152420), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710745-150851), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 711480-152735), sjö i Strömsunds kommun, 
Mellerst-Svarttjärnen, sjö i Strömsunds kommun, Ångermanland, 
Nedre Svarttjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706673-152488), sjö i Strömsunds kommun, 
Svarttjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707466-151398), sjö i Strömsunds kommun, 
Övre Svarttjärnen, sjö i Strömsunds kommun, Ångermanland, 
Lill-Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,87 ha)
Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704215-158051), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704432-162472), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705160-158181), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705491-159056), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707167-160042), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706442-164026), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Björna socken, Ångermanland, 707794-162185), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland, 701613-166317), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland, 701907-165782), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Nätra socken, Ångermanland, 700472-163360), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Nätra socken, Ångermanland, 701106-163116), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Nätra socken, Ångermanland, 701888-163622), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3 ha)
Svarttjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,9 ha)
Svarttjärnen (Själevads socken, Ångermanland, 702510-164039), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,44 ha)
Svarttjärnen (Själevads socken, Ångermanland, 702823-163059), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 703043-161392), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svarttjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 703922-158194), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,5 ha)
Svarttjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,3 ha)

Västerbotten 
Svarttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720569-167750), sjö i Norsjö kommun,  (1,9 ha)
Svarttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720744-168958), sjö i Norsjö kommun,  (8,72 ha)
Svarttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721085-167761), sjö i Norsjö kommun, 
Svarttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721645-167240), sjö i Norsjö kommun, 
Svarttjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 711123-174059), sjö i Robertsfors kommun, 
Svarttjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 712438-174224), sjö i Robertsfors kommun, 
Svarttjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 712920-175168), sjö i Robertsfors kommun,  (3,08 ha)
Svarttjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 713826-172185), sjö i Robertsfors kommun, 
Svarttjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 714317-173653), sjö i Robertsfors kommun, 
Svarttjärnen (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11 ha)
Svarttjärnavan, sjö i Skellefteå kommun,  (37,7 ha)
Svarttjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715169-170919), sjö i Skellefteå kommun,  (5,81 ha)
Svarttjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715957-174116), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718515-168134), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 720751-170826), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 721779-170296), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 721780-169879), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 722339-172020), sjö i Skellefteå kommun,  (24,9 ha)
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723131-170433), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723422-168531), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723554-172286), sjö i Skellefteå kommun,  (7,67 ha)
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724419-170603), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725258-168915), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 714406-176472), sjö i Skellefteå kommun, 
Svarttjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 716751-175304), sjö i Skellefteå kommun,  (20,3 ha)
Svarttjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 709538-173090), sjö i Umeå kommun,  (6,76 ha)
Svarttjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 711228-173309), sjö i Umeå kommun, 
Svarttjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 712383-172474), sjö i Umeå kommun, 
Svarttjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 713784-170560), sjö i Umeå kommun, 
Svarttjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 713956-170661), sjö i Umeå kommun, 
Svarttjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (2,32 ha)
Lill-Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Svarttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (2,74 ha)
Stor-Svarttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 711620-168025), sjö i Vindelns kommun, 
Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713272-167535), sjö i Vindelns kommun, 
Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714333-169944), sjö i Vindelns kommun,  (5,43 ha)
Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715231-168663), sjö i Vindelns kommun, 
Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715704-166596), sjö i Vindelns kommun, 
Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716200-168551), sjö i Vindelns kommun, 
Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716844-168839), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Svarttjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733593-171076), sjö i Bodens kommun,  (1,2 ha)
Svarttjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734314-171675), sjö i Bodens kommun, 
Svarttjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 736584-174062), sjö i Bodens kommun, 
Svarttjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Stor-Svarttjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725912-170355), sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726163-173539), sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726531-171711), sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726583-168476), sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727050-170548), sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727677-172068), sjö i Piteå kommun, 
Svarttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (7,67 ha)
Svarttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730849-170286), sjö i Älvsbyns kommun, 
Svarttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730895-173276), sjö i Älvsbyns kommun, 
Svarttjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731644-170056), sjö i Älvsbyns kommun, 
Svarttjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (8,01 ha)

Lappland 
Svarttjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Svarttjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726158-166125), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,27 ha)
Svarttjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726169-166095), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726111-166426), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,88 ha)
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726999-163518), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727083-165307), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,7 ha)
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727633-168178), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,16 ha)
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727760-167085), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,67 ha)
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727827-163473), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,48 ha)
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728207-167382), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,28 ha)
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728447-165273), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,52 ha)
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728725-163687), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729137-166923), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Svarttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730185-169640), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,6 ha)
Svarttjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Svarttjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735662-170474), sjö i Jokkmokks kommun, 
Svarttjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737464-171825), sjö i Jokkmokks kommun, 
Svarttjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738805-168690), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,47 ha)
Lilla Svarttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 
Norra Svarttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (59 ha)
Stora Svarttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (31 ha)
Svarttjärnarna (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (9,49 ha)
Svarttjärnen (Örträsks socken, Lappland, 712272-165549), sjö i Lycksele kommun, 
Svarttjärnen (Örträsks socken, Lappland, 712457-164729), sjö i Lycksele kommun, 
Svarttjärnarna (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Svarttjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Nederst-Svarttjärnen, sjö i Sorsele kommun, Lappland,  (10,9 ha)
Svarttjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Överst-Svarttjärnen, sjö i Sorsele kommun, Lappland,  (8,37 ha)
Svarttjärnen (Stensele socken, Lappland, 719798-159532), sjö i Storumans kommun, 
Svarttjärnen (Stensele socken, Lappland, 720037-157435), sjö i Storumans kommun, 
Svarttjärnen (Stensele socken, Lappland, 721871-158214), sjö i Storumans kommun, 
Svarttjärnen (Stensele socken, Lappland, 722380-156548), sjö i Storumans kommun, 
Svarttjärnen (Stensele socken, Lappland, 722830-157113), sjö i Storumans kommun, 
Svarttjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Svarttjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 719703-154688), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,29 ha)
Svarttjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 721117-149878), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,82 ha)

Se även 
Svartsjön
Svartgöl
Svartvattnet
Svartträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn